Óscar Ichazo (1931-2020), écrivain bolivien,
  (1992-), footballeur uruguayen.
 
Patronyme hispanique